Demokratesch Partei, un partit polític de Luxemburg
 Democrazia Proletaria (1975-1991), un difunt partit d'Itàlia
 Demokrat Parti, un partit polític de Turquia
 Distributed Proofreaders, un programari col·laboratiu en línia per a corregir llibres numeritzats.
 DP Leonis b, un planeta extrasolar
 DP 28, metralladora de fabriació russa